Водяное () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 87 человек. Почтовый индекс — 27017. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,295 км². Код КОАТУУ — 3521782702.

Местный совет 
27015, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Липняжка, ул. Волосика, 21, тел. 28-3-28, 28-2-56

Ссылки 
 Водяное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района